Nido – luogo di rifugio costruito da molti animali
 Nido –  struttura di ricerca fittizia dei fumetti Marvel Comics
 Nido – album di Cristina Donà del 1999